Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Onny Parun 6-3, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1976